

Ouro Branco est une municipalité de l'État de l'Alagoas
 Ouro Branco est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Ouro Branco est une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte

Voir aussi 

 

Homonymie de toponyme